Энрике «Кике» Альварес Костас (; 16 января 1947, Виго) — испанский футболист. Является воспитанником «Сельты», однако большую часть своей карьеры провел в «Барселоне». После окончания игровой карьеры тренировал «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (1): 1973/74
 Обладатель Кубка Испании (1): 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (1): 1971
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1978/79

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на BDFutbol
 Профиль тренера на BDFutbol
 Профиль на National Football Teams

Футболисты Испании
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки сборной Испании по футболу
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»